

Паразитарные заболевания 
Паразиты редко являются проблемой для осетров. Но большое количество внешних паразитов могут повредить рыбе, и особенно дыхательным путям. Могут быть обнаружены такие простейшие как Trichodina, Trichodonella and Ichthyophthirius multifiliis (вызывает образование белых пятен) и жгутиковые, такие как Ichthyobodo (= Costia). В меньшей степени может быть обнаружена Ambiphrya. Все эти паразиты являются внешними простейшими паразитами. Наиболее чувствительная естественно мелкая рыба, малёк и личинка. Существует возможность найти описание внутренних паразитов, но я никогда не встречал их. Жгутиковая Hexamita может быть обнаружена в кишечнике малька осетра. Такие жгутиковые присутствуют в большом количестве у многих видов рыб.
Поздним летом 2000г в США была зарегистрирована вспышка амёбного заболевания у Белого лопатоноса при навеске от 1 до 2 грамм. Эти паразиты вызывают тяжёлое заболевание жабр (Амёбное жаберное заболевание или АЖЗ) аналогичное тому, которое можно наблюдать у других видов рыб. Из-за АЖЗ наблюдалась сильная гиперплазия и спайка жаберных пластин, что вызвало высокую смертность.

Грибковые заболевания 
Как и многие другие виды рыб, осетр очень восприимчив к инфекции Saprolegnia spp на жабрах и коже. В инкубационный период на икре может развиваться грибок, даже несмотря на то, что инкубационный период у икры осетровых меньше чем у других. Особое внимание следует уделять сортировке и пересадке рыбы, чтобы не повредить кожный покров рыбы, повреждения не всегда видны невооружённым взглядом. Эти пораженные участки кожи впоследствии могут стать очагами грибковых заболеваний. В случае трения между собой осетровые могут поранить друг друга жучками, что приведёт к тем же неблагоприятным последствиям.

Бактериальные заболевания 
Внешние бактериальные заболевания, вызванные такими бактериями как Flavobacterium spp. (ранее Flexibacter spp.) могут поражать кожу и жабры. Могут вызывать значительную смертность молоди осетровых, главным средством для борьбы с этим заболеванием в Европе является HALAMID®, торговое название Chloramine T (применение: поместить рыбу в раствор препарата 15 мг/литр на час. При этом наблюдать за поведением рыбы). Эти болезни известны так же как BGD при бактериальном поражении жабр и заболевание Columnaris (F.columnaris) при поражении плавников и кожи.

Различные бактерии также вызывают септицемию у осетров. В целом эти бактерии поражают и другие виды рыб, и могут легко заражать осетровых при попадании заражённой рыбы на хозяйство. Большой отход могут вызвать такие бактерии как Aeromonas spp. (A. salmonicida и A. hydrophila), Yersinia ruckeri, Pseudomonas spp. Streptococcus spp и особенно S. Dysgalactiae. Для информации, обнаруженные в Европе две основные бактерии у осетра (в Италии и Франции) это Aeromonas salmonicida и Streptococcus dysgalactiae.

Aeromonas spp.
Вспышки заболеваний, вызванных бактериями Aeromonas (A. baeri и A. transmontanus), чаще возникают в инкубаторах или при подращивании малька, когда температура воды выше 15 °C . Лечение антибиотиками очень эффективно при своевременном вводе. Рекомендуется иметь антибиограмму по этим бактериями, чтобы знать их резистентность к различным антибиотикам.

Streptococcus dysgalactiae
Вспышка Streptococcus dysgalactiae может произойти на ферме у Сибирского осетра при температуре выше 20 °C. Кстати, лечение антибиотиками неэффективно. Лечение антибиотиками часто оказывается малоэффективным при заражении осетровых многими другими грамположительными бактериями. Была опробована вакцинация путём инъекции против данных заболеваний.

Вирусные инфекции 
Совсем немного вирусных инфекций обнаружено у осетров, если сравнивать с другими рыбами. Наиболее серьёзная из них связана с иридовирусом и называется иридовирусное заболевание Белого осетра (WSIV или иридовирус Белого Осетра). Впервые оно было выявлено в 1990 году П. Хедриком (Pr Hedrick), и впервые вспышка этого заболевания была описана в 1988 году в Северной Америке, но вирус распространен и на других континентах. Очень высокая смертность была зафиксирована и инкубационных цехах и на Белом осетре возрастом менее 1 года. Экспериментальные инфицирования были проведены на других видах осетровых: Русский осетр (A. Gueldenstaedti Brandt) и Белый Лопатонос (Scaphirhynchus albus), но Атлантический Осетр (A. Oxyrhynchus), тоже могут быть уязвимы для этого вируса. В этом состоянии жабры и кожный покров повреждены, но чтобы увидеть раны необходимо проводить гистологические исследования.

Вторая вирусная инфекция вызывается Герпес-вирусом. На самом деле, было обнаружено два разных герпес вируса: Герпес-вирус-1 Белого осетра (или WSHV-1) и WSHV-2. Наблюдается отход и внешние повреждения.

Третий был изолирован в 80-х годах доктором Хедриком (Dr Hedrick) и соответствует аденовирусу. Его название — Аденовирус Белого Осетра или WSAV. Третий иридовирус был обнаружен на Белом Лопатоносе, и Веслоносе, поэтому его название — SSIV (Shovelnose Sturgeon).

Не существует лечения против вирусных заболеваний. Только профилактические мероприятия могут быть использованы при борьбе с вирусами.

Исследования болезней осетра 
Огромный опыт по исследованию и лечению заболеваний среди осетровых накоплен в Научно-исследовательском центре Аквакультуры в г.Ставангер (Норвегия). Центр был основан в 1989 г., и сейчас представляет собой международную команду высококвалифицированных специалистов, чья работа поддерживается существенными ежегодными инвестициями.

Осетровые
Болезни рыб